Forgacs (auch Forgács, Forgáč, Forgách, sprich: Forgatsch, ungarisch für „der Span“) bezeichnet folgende Personen:

 Forgách (Adelsgeschlecht), ungarisches Grafengeschlecht in der heutigen Slowakei mit
Blažej Forgáč, ungarischer Adliger in der heutigen Slowakei um 1386
 Ferenc Forgách / František Forgáč (1607–1616), Primas von Ungarn, Erzbischof von Esztergom mit Sitz in Trnava (Synode von Tyrnau)
 Zsigmond Forgách, Palatin von Ungarn ab 1616
 Johann von Forgách, Unterstaatssekretär im k.u.k.-Außenministerium 1914 (vgl. „Mission Hoyos“)
 Nicolas Graf von Rosty-Forgách (Manager) (* 1962), deutscher Manager 
 Pál Forgách, Titularbischof von Roson (1712–1746), Bischof von Großwardein 1747–1757

 Leó Forgács (1881–1930), ungarischer Schachspieler
 Marek Forgáč (* 1974), slowakischer Geistlicher, Weihbischof in Košice
 
 Lilly Forgách (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Thomas Richter-Forgách (* 1940), deutscher Bühnenbildner ungarischer Abstammung

Weitere Bedeutungen:
 Barockpalais Forgács in Szécsény, Nordungarn 
 Forgách-Husaren, nordwestungarischer Verband der kaiserlich-habsburgischen Armee von 1702, siehe k.u.k. Husarenregiment „Graf von Hadik“ Nr. 3